

Patronymes 
 Alan Cottrell (1919-2012), physicien et métallurgiste anglais
 Bill Cottrell (1906-1995), scénariste américain 
 Frank Cottrell Boyce, scénariste et écrivain britannique
 Frederick Cottrell (1877-1948), électrochimiste américain
 Hewett Cottrell Watson (1804-1881), botaniste britannique
 Pierre Cottrell (1945-2015), producteur de cinéma français

Autres
 Équation de Cottrell
 L'astéroïde (2026) Cottrell